Torgny Larsson kan avse;

Torgny Larsson (politiker)
Torgny Larsson (konstnär)